Dave Pegg (1947) – bassista britannico
 David Pegg (1935-1958) – calciatore inglese
 Dominique Pegg (London (1995) – ex ginnasta canadese
 Mark Gregory Pegg (1963) – storico australiano
 Simon Pegg, nato Simon John Beckingham (1970) – attore, comico e sceneggiatore britannico
 Vester Pegg (1887-1951) – attore statunitense